

Сентябрь 
 22 сентября — Феликс IV (III), Папа Римский (526—530).

Октябрь 
 14 октября — Диоскор, римский антипапа (530).

Ноябрь 
 9 ноября — Пабо Опора Британии, король Пеннинов (ок. 500—ок. 525), святой.

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Авит из Миси, настоятель монастыря Миси.
 Иоанн Пророк, христианский святой.
 Каннера, святая дева, отшельница с острова Иниш Катах, Ирландия.
 Магн Миланский, святой, архиепископ миланский (518—530).
 Мейлир Мейлирион, правитель Мейлириона (500—530), суб-королевства, подчиненного королевству Гвинед.
 Сампсон Странноприимец, полулегендарный житель Рима и Константинополя, священник, покровитель бедных и врач, почитается как святой в Восточном христианстве.

0530
Умершие в 530 году